O torneio de Raquetebol nos Jogos Mundiais de 2013 ocorreu nos dias 26, 27 e 28 de Julho de 2013 no Cañasgordas Club.

O evento classificatório para este torneio foi o Campeonato Mundial de Raquetebol de 2012

Quadro de Medalhas

Medalhistas

Detalhes dos Eventos

Masculino

Feminino 

Jogos Mundiais de 2013
Raquetebol